Empacher ist der Familienname von:

 Walter Empacher (1906–1945), deutscher Widerstandskämpfer

 Empacher bezeichnet außerdem

 Bootswerft Empacher